

Geografia 
 Tai – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Tai di Cadore – frazione del comune di Pieve di Cadore in provincia di Belluno
 Tai Hu – lago della Cina
 Monte Tai – monte della Cina
 Tai – circoscrizione della Tanzania

 Taï – città della Costa d'Avorio

Sigle 
 Tempo atomico internazionale – scala temporale mantenuta da orologi atomici al cesio sotto la sorveglianza dell'Ufficio internazionale di pesi e misure.
 The Academy Is... – gruppo musicale statunitense
 Teoria algoritmica dell'informazione – disciplina dell'informatica
 Turkish Aerospace Industries – azienda turca del settore aerospaziale

Codici 
 TAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taiz (Yemen)
 tai – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue tai

Linguistica 
 Tai kadai – gruppo di lingue parlate da etnie del sud est asiatico e della Cina meridionale
 Lingue tai – sottogruppo delle lingue tai kadai
 Lingua tai (codice ISO 639-3 taw) – lingua della Papua Nuova Guinea
 Tai tham – alfabeto usato per scrivere il thailandese settentrionale, la lingua tai lü, la lingua khün e gli scritti religiosi lao

Persone
 Kim Tai Chung – attore ed atleta sudcoreano
 Kobe Tai – attrice pornografica statunitense
 Leung Wing Tai – calciatore cinese
 Tai Ding – principe cinese
 Tai Geng – sovrano cinese
 Tai Zong – imperatore cinese
 Penny Tai – cantautrice malese
 Tai Cho Man – ex calciatore cinese
 Tai Ling – attrice cinese
 Tai Zong – imperatore cinese
 Xia Tai Kang – sovrano cinese

Altro 
 Tai o Thai – gruppo etnico della Thailandia
 Tai Kamiya – personaggio protagonista degli anime Digimon Adventure e Digimon Adventure 02
 Tai Chi (o Taiji) – secondo stato di manifestazione del Tao nella cosmologia taoista
 Tai-chi chuan (o tai-chi) – pratica ginnico-spirituale di origine taoista
 Viet Tai Chi – disciplina vietnamita simile al tai-chi chuan
 Tai Shing Pek Kwar – arte marziale cinese
 Tai – pesce giapponese simile all'orata
 Tai-Pan – film del 1986, diretto dal regista Daryl Duke, tratto dal romanzo omonimo
 Tai – vitigno
 Colli Euganei tai – vino bianco dei Colli Euganei
 Mai Tai – cocktail alcolico

Altri progetti